Гасконејд има више значења:
 Округ Гасконејд (Мисури)
 Гасконејд (Мисури)